El término Adrada puede referirse a:

 Adrada de Pirón, municipio español de la provincia de Segovia.
La Adrada, municipio español de la provincia de Ávila.
 Adrada de Haza, municipio español de la provincia de Burgos.
 Adradas, municipio español de la provincia de Soria.